Чемпионат Европы по фигурному катанию 2011 года проходил в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Участие принимали спортсмены, которым на 1 июля 2010 года исполнилось 15 лет.

Чемпионат прошёл с 22 по 30 января 2011 года в Берне (Швейцария) на «ПостФинанс-Арене».

Квалификация на текущий чемпионат 
С сезона 2010—2011 на чемпионатах Европы (так же, как на чемпионатах Четырёх континентов, чемпионатах мира и юниорских чемпионатах мира) изменена система отбора участников. Квалификация стала двухступенчатой. Сначала, как и ранее, определяется максимальное число представителей от каждой страны, исходя из суммы мест, занятых спортсменами на предыдущем чемпионате. Затем определяется, сколько из этих представителей сразу, напрямую, попадет в соревнования, а сколько будут проходить квалификацию перед турниром. В первый сегмент соревнований напрямую страны могут выставить столько участников, сколько их представителей находилось на первых 18-ти местах у одиночников или 12-ти в парных дисциплинах чемпионата Европы 2010. Если, создается ситуация, когда все участники предыдущего чемпионата от страны вошли в первые 18 (12) мест, но по первому пункту отбора у страны право выставить меньшее число участников на текущий чемпионат, то свободное место отдается следующей по списку стране. Остальные участники исполняют свои произвольные программы (танцы) в квалификационном сегменте и из них первые 10 мест одиночников, 6 пар и 8 танцевальных дуэтов допускаются до основных соревнований.

 1) По результатам выступлений своих фигуристов на чемпионате Европы 2010, право выставить более одного участника (пары) завоевали следующие страны:
 {| class="wikitable"
|-
! Мест
! Мужчины
! Женщины
! Пары
! Танцы
|-
! 3
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
|-
! 2
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
|-
|}
 2) От каждой страны в короткую программу (танец) без дополнительного отбора допущено следующее количество участников:
 {| class="wikitable"
|-
! Мест
! Мужчины
! Женщины
! Пары
! Танцы
|-
! 3
| valign="top" | 
| valign="top" |
| valign="top" | 
| valign="top" | 
|-
! 2
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
|-
! 1
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
| valign="top" | 
|-
|}
Кроме того, для того, чтобы получить доступ к соревнованиям, фигуристу (паре) необходимо набрать на одном из международных стартов нынешнего (2010—2011) или предыдущего (2009—2010) сезона «минимальную техническую сумму» в короткой и произвольной программах. Для нынешнего сезона 2010—2011 были одобрены следующие цифры:
 {| class="wikitable"
|-
! Дисциплина
! Короткаяпрограмма / танец
! Произвольнаяпрограмма / танец
|-
| Мужчины || align="center" | 20 || align="center" | 35
|-
| Женщины || align="center" | 15 || align="center" | 25
|-
| Пары || align="center" | 17 || align="center" | 30
|-
| Танцы || align="center" | 17 || align="center" | 28
|}
 Все цифры относятся только к технической составляющей итоговой оценки за программу — TES.

Проблемы с организацией чемпионата 

Основной проблемой в организации чемпионата явилось отсутствие на арене «ПостФинанс» отопления. Конструкция арены такова, что крыша на ней сделана из поливинилхлорида, который не держит тепло. Температура на соревновательном катке иногда опускалась ниже 0°C. Немногочисленным зрителям выдавались армейские одеяла. Такие условия, по мнению многих тренеров и специалистов, могли привести к серьёзным травмам у спортсменов. Сами спортсмены жаловались на холод и сетовали, что очень трудно соревноваться в таких условиях:
 «Чемпионат Европы в таких условиях — это катастрофа» — Алёна Савченко;
 «Мышцы быстро охлаждаются, приходится затрачивать энергию для того, чтобы их согреть. Из-за этого прокат получается тяжелым. С психологического настроя тоже такая ситуация сбивает. Приходится думать о том, как бы одеться потеплее, чтобы не замерзнуть и из носа чтобы не потекло» — Александр Смирнов;
 «Во-первых, при таком холоде тяжело дышать — постоянно перехватывает горло. Во-вторых, сильно переморожен лед. Многие фигуристы обратили внимание ещё на тренировках на такую деталь: если кто-то до тебя уже катался, то проезжая по тем участкам, где человек закладывал дуги, ты чувствуешь их своим коньком до такой степени, что начинают дрожать ноги.» — Никита Кацалапов;
 «Тяжело стоять в начальной позе, когда потрясывает от холода» — Катарина Гербольдт.

В ответ на критику президент Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванта заявил, что ИСУ и организаторы не должны извиняться за царящий на арене холод, так как «фигурное катание — зимний вид спорта», однако пообещал, что организация «в будущем будет более внимательна».

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований;

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары 

 WD = снялись с соревнований
 Так как на чемпионат Европы 2011 года заявилось всего 17 спортивных пар (пара из Болгарии не была допущена к соревнованиям из-за отсутствия необходимого технического минимума и участвовало лишь 16 пар), то квалификация в этом виде не проводилась.

Танцы 

 * — Швейцарский дуэт Рамона Эльсенер / Флориан Руст, занявшие в квалификации 12-е место, были допущены к исполнению короткого танца как единственные представители хозяев соревнований в этом виде.

Квалификация на следующий чемпионат 
По результатам выступлений своих фигуристов на чемпионате Европы 2011, право выставить более одного участника(пары) на чемпионат 2012 года завоевали следующие страны:

Расписание

Примечания

Ссылки 

 
 

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Берне
2011 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Международные соревнования по фигурному катанию в Швейцарии
Январь 2011 года
Спорт в Швейцарии в 2011 году
Чемпионаты Европы в 2011 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии